Pellicer ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Pellicer (1899–1977), mexikanischer Schriftsteller
 Joan Baptista Pellicer i Cardona (1862–1930), katalanischer Pianist und Musikpädagoge
 Josep Lluís Pellicer (1842–1901), spanischer Maler
 Julio Luis Jesús González-Pellicer (1876–1942), spanischer Bildhauer, siehe Julio González (Bildhauer)
 Olga Pellicer Silva (* 1935), mexikanische Botschafterin
 Pina Pellicer (1934–1964), mexikanische Schauspielerin